Roeulx kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Le Rœulx, ort och kommun i Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Rœulx, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 

Robotskapade Belgienförgreningar